Per locomotiva gruppo 110 delle Ferrovie dello Stato si può intendere:
locomotiva 110 proveniente dalla Rete Mediterranea, nel parco FS dal 1905 al 1915 circa
locomotiva 110 proveniente dalla Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, nel parco FS dal 1920 al 1925 circa